Die Schachweltmeisterschaft 1929 war ein Zweikampf zwischen dem amtierenden Schachweltmeister Alexander Aljechin und seinem Herausforderer Efim Bogoljubow. Aljechin verteidigte seinen Titel erfolgreich.

Organisation und Regeln 
Gespielt wurde die Partien 1–8 und 24–25 in Wiesbaden, 9–11 in Heidelberg, 12–17 in Berlin, 18–19 und 23 in Den Haag, 20 in Rotterdam und 21–22 in Amsterdam. Sieger sollte derjenige sein, der zuerst 15½ Punkte und 6 gewonnene Partien erzielte.

Verlauf 
Das Match begann am 6. September 1929 und endete am 12. November mit dem Sieg Aljechins.

Literatur 
 Raymund Stolze: Umkämpfte Krone – Die Duelle der Schachweltmeister von Steinitz bis Kasparow. Sportverlag, Berlin 1992, ISBN 3-328-00526-9.

Weblinks 
 Bericht mit Partien bei chessgames.com (englisch)

1929
Sportveranstaltung in Wiesbaden
Sportveranstaltung in Heidelberg
Schachwettbewerb in Berlin
Sportveranstaltung in Den Haag
Sportveranstaltung in Rotterdam
Schachwettbewerb in Amsterdam
Schachveranstaltung 1929